Джеймс Брендан Беннет Конноллі — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон на літніх Олімпійський іграх 1896 року в Афінах, журналіст та письменник.
 Джеймс Конноллі — ірландський революціонер, соціаліст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок